Senso – in linguistica, sinonimo di "significato"
 Senso – in biologia, termine riferito alla funzionalità dei cosiddetti "organi di senso"
 Senso – in matematica, sinonimo di "verso" (di un vettore)
 Senso – in biologia molecolare, orientamento estremità-estremità di un singolo filamento di acido nucleico
Senso – novella di Camillo Boito
Senso – film di Luchino Visconti (1954), tratto dall'omonima novella

Voci correlate
 Senso (filosofia)

Altri progetti